Hwang Jun-ho (kor. 황준호, ur. 3 sierpnia 1993 w Gangwon) – południowokoreański biegacz narciarski.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Hwang Jun-ho pojawił się 20 stycznia 2010 roku, podczas zawodów Pucharu Kontynentalnego: Far East Cup w południowokoreańskiej miejscowości Alpensia Resort, gdzie zajął 10. miejsce na dystansie 10 km stylem klasycznym.

W Pucharze Świata zadebiutował 27 listopada 2015 roku w Ruce, gdzie zajął 105. miejsce w sprincie techniką klasyczną. Pucharowych punktów jeszcze nie wywalczył.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Uniwersjada

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców

Igrzyska azjatyckie

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium 
Hwang Jun-ho nigdy nie stał na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2016/2017

Przypisy

Bibliografia 
 Profil na stronie FIS 

Południowokoreańscy biegacze narciarscy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Urodzeni w 1993